Kincardine bezeichnet:

 Kincardine (Aberdeenshire), Wüstung in Schottland
 Kincardine (Fife), Ortschaft in Schottland
 Kincardine (Highland), Ortschaft in Schottland
 Kincardine (Ontario), Ortschaft in Kanada
 Kincardine O’Neil, Ortschaft in Aberdeenshire, Schottland
 Kincardine-in-Menteith, Ortschaft in Stirling, Schottland

Siehe auch:
 Kincardineshire, traditionelle Grafschaft in Schottland